Jilotepec ist der Name folgender mexikanischer Municipios:

* Municipio Jilotepec (México)
 Municipio Jilotepec (Veracruz)